Шарафутди́нов (), также Шарафетди́нов (, ) — тюркская фамилия. Известные носители:

 Шарафутдинов, Акилхан (1898—1981) — советский педагог, автор первого узбекского букваря, Герой Социалистического Труда.
 Шарафутдинов, Алмаз Миргарифанович (1937—2017) — заслуженный строитель РСФСР, начальник «Курганавтодора».
 Шарафутдинов, Альберт Азатович (род. 1994) — российский хип-хоп-исполнитель, известный под псевдонимом Нурминский.
 Шарафутдинов, Амир Ямалетдинович (род. 1947) — советский и российский врач-гигиенист, доктор медицинских наук.
 Шарафутдинов, Анас Габдуллович (1961—1994) — российский борец (самбо).
 Шарафутдинов, Виктор Хусаинович (род. 1944) — художник-монументалист, заслуженный художник БАССР (1988).
 Шарафутдинов, Владимир Альтафович — советский и российский математик.
 Шарафутдинов, Дамил Наилевич (род. 2001) — российский боксёр.
 Шарафутдинов, Игорь Павлович (род. 1986) — российский футболист.
 Шарафетдинов, Имиль Ирфанович (род. 1987) — российский борец греко-римского стиля.
 Шарафутдинов, Максим Расимович (род. 1980) — российский журналист, телеведущий.
 Шарафутдинов, Марсель Ирикович (род. 2000) — российский шашист.
 Шарафутдинов, Раиф Кашифович (род. 1944) — российский журналист, прозаик и переводчик, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Шарафетдинов, Рашид Имамович (1943—2012) — советский легкоатлет, пятикратный чемпион СССР в беге на 5 и 10 тысяч метров.
 Шарафутдинов, Рим Амирович (род. 1969) — российский режиссёр, сценарист, художник-постановщик и аниматор.
 Шарафутдинов, Фасхутдин Мухутдинович (1922—2005) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Шарафутдинов, Шухрат Хурсанович (род. 1965) — политик, депутат нижней палаты парламента Узбекистана.
 Шарафутдинов, Щорс Кубатаевич — председатель горисполкома города Джамбул, ныне Тараз (июнь 1983 — май 1987)



См. также 
 Ретракция Шарафутдинова — конструкция, позволяющая построить ретракцию риманова многообразия по выпуклой функции на нём.